Maria Lluïsa o marialluïsa, planta arbustiva de la família de les verbenàcies
 Biografies:
 Maria Lluïsa d'Àustria (Viena, 1791 - Parma, 1847) arxiduquessa d'Àustria, princesa de Bohèmia i Hongria i per matrimoni emperadriu de França
 Maria Lluïsa d'Àustria-Este (Monza, 1787 - Verona, 1816), Arxiduquessa d'Àustria, princesa d'Hongria, de Bohèmia i d'Este 
 Maria Lluïsa de Borbó-Parma (princesa de Saxònia) (prop de Barcelona, 1802 – Roma, 1857)
 Maria Lluïsa de Borbó-Parma (reina de Bulgària) (Roma, 1870 - Sofia, 1899), princesa de Parma que esdevingué reina de Bulgària per matrimoni
 Maria Lluïsa de Borbó-Parma (reina d'Espanya) (Parma, 1751 - Roma, 1819), reina consort d'Espanya (1788 - 1808) 
 Maria Lluïsa d'Espanya (emperadriu romanogermànica) (Portici, Regne de Nàpols, 1745 - Viena, Sacre Imperi, 1792), princesa de les Dues Sicílies, infanta d'Espanya i, per matrimoni, gran duquessa de Toscana i emperadriu romanogermànica
 Maria Lluïsa d'Espanya (reina d'Etrúria) (La Granja de San Ildefonso, Espanya, 1782 - Roma, 1824), reina consort d'Etrúria i regent
 Maria Lluïsa de Hessen-Kassel (Kassel, 1688 - Ljouwert, 1765) 
 Maria Lluïsa d'Orleans (París, 1662 - Madrid, 1689), princesa francesa pertanyent a la Casa d'Orleans 
 Maria Lluïsa Elisabet d'Orleans (Versalles, 1695 - Castell de la Muette, 1719), duquessa de Berry i Princesa de sang de França 
 Maria Lluïsa de Savoia (Torí, 1688 - Madrid, 1714), princesa de Savoia i reina consort d'Espanya (1701-14), Nàpols (1701-7) i Sicília (1701-13)
 Maria Lluïsa Anna de Lobkowicz (Baden-Baden, Alemanya, 1683 - Regensburg, 1750)
 Anna Maria Lluïsa de Mèdici (Florència, 1667 - 1743), princesa de Toscana
 Anna Maria Lluïsa d'Orleans, dita «La Grande Mademoiselle» (1627 - 1693), princesa de França